Markle peut faire référence à : 
 Meghan Markle, princesse britannique auparavant mannequin et actrice américaine
 Jack Markle, joueur de hockey sur glace
 Peter Markle, réalisateur, scénariste, producteur et directeur de la photographie
 Markle, ville américaine de l'État de l'Indiana.